Kipfenberg ist der Ortsname von

 Kipfenberg,  Markt im Landkreis Eichstätt, Bayern
 Kipfenberg (Bodenwöhr), Ortsteil der Gemeinde Bodenwöhr, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kipfenberg (Unterthingau), Ortsteil des Marktes Unterthingau, Landkreis Ostallgäu, Bayern